FACC steht für:
 Fanconi anemia, complementation group C, auch FA(N)CC, menschliches Protein, das durch das FACC- oder FANCC-Gen kodiert ist
 Fellow of the American College of Cardiology, Fellow des American College of Cardiology
 Fischer Advanced Composite Components, heute FACC AG
 Ford Aerospace and Communications Corporation, Fordtochter, ab 1990 Teil der Loral Corporation, ab 1996 siehe L3 Technologies und Lockheed Martin

Siehe auch:
 FAC
 FAK
 FAQ

Abkürzung